Klangkörper bezeichnet:

 Orchester, ein Instrumentalensemble
 Chor (Musik), Gemeinschaft von Sängern
 Korpus (Musikinstrument), Resonanzkörper eines Musikinstruments
 den Schweizer Pavillon auf der Expo 2000 Hannover 

Siehe auch: